Крилатица може да се односи на:
 Национална крилатица
 Крилатица (Кратово)